У́ккола () — финская фамилия. Известные носители:

  (1920—1968) — финский музыкант.
 Уккола, Пертти (род. 1950) — финский борец.